Александров може да се отнася за:

 Александър Александров, няколко лица с такова име;
 Антон Александров (р. 1979), български писател;
 Атанас Александров (1952 – 2004), български футболист;
 Валентин Александров (1946 – 2008), български политик;
 Владлен Александров (р. 1954), български режисьор;
 Евгени Александров (р. 1988), български футболист;
 Кирил Александров, няколко лица с такова име;
 Михаил Александров, няколко лица с такова име;
 Петър Александров, няколко лица с такова име;
 Стоян Александров (р. 1949), български финансист и политик;
 Тодор Александров (1881 – 1924), български революционер;
 Чудомир Александров (1936 – 1998), български политик;
 Павел Александрович Александров (1866 – 1940), адвокат, прокурор, следовател (Руска империя).